Following peut concerner : 

Following, le suiveur (Following), un film britannique de Christopher Nolan sorti en 1999.
Following (The Following), une série télévisée américaine diffusée dès 2013.
Following Sea, un album du groupe de rock belge dEUS sorti en 2012.
Following, une chanson du groupe The Bangles présente sur l'album Different Light sorti en 1986.

Homonymie de titre